Ююкін — російське прізвище.

Відомі носії:
 Ююкін Михайло Онисимович (1911 — 5 серпня 1939) — радянський льотчик-бомбардуральник, батальйонний комісар.

Російські прізвища